El término rotonda puede referirse, en esta enciclopedia:

en urbanismo
 a una rotonda, una construcción vial con forma circular;

en arquitectura
 a una rotonda, una construcción con forma circular;

en geometría
 a la rotonda pentagonal, uno de los sólidos de Johnson.